Дина́ра Кулда́шевна Аса́нова (24 октября 1942 года, Фрунзе, Киргизская ССР, СССР — 4 апреля 1985 года, Мурманск, РСФСР, СССР) — советский кинорежиссёр и актриса. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).

Биография 
Родилась 24 октября 1942 года во Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). По национальности киргизка.

После окончания школы Динара в 1960—1962 годах работала ассистентом режиссёра на киностудии «Киргизфильм», снялась в фильмах «Девушка Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога», затем работала в группе Л. Е. Шепитько над фильмом «Зной».

В 1968 году Динара Асанова окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где её наставниками были М. И. Ромм и А. Б. Столпер, диплом по специальности «Режиссёрское дело» она защитила в 1970 году, поставив по рассказу В. Г. Распутина короткометражную картину «Рудольфио».

С 1973 года — режиссёр киностудии «Ленфильм».

Дебютная полнометражная лента режиссёра «Не болит голова у дятла», снятая на киностудии «Ленфильм» и вышедшая на экраны страны в 1974 году, привлекла к Асановой внимание зрителей и критики.

Режиссёр открыла дорогу в кинематограф Е. О. Цыплаковой, О. В. Машной, М. В. Левтовой; благодаря сотрудничеству с Асановой раскрылся талант актёра, сценариста и режиссёра Валерия Приёмыхова.

Скоропостижно скончалась 4 апреля 1985 года в Мурманске — во время съёмок фильма «Незнакомка». Похоронена в Бишкеке на Ала-Арчинском кладбище.

Фильмография

Режиссёр 
  — У каждого своя дорога (документальный, совместно с Альгимантасом Видугирисом)
  — ПСП (документальный, совместно с Альгимантасом Видугирисом)
  — Рудольфио (короткометражный)
  — Не болит голова у дятла
  — Ключ без права передачи
  — Беда
  — Жена ушла
  — Никудышная
  — Что бы ты выбрал?
  — Пацаны
  — Дети раздоров
  — Милый, дорогой, любимый, единственный…
  — Незнакомка (не завершён, частично восстановлен в 2021 году)

Актриса 
  — Девушка Тянь-Шаня
  — У каждого своя дорога — Анара
  — Жена ушла — посетительница прибрежного кафе

Сценарист 
  — Рудольфио
  — Дети раздоров (совместно с Владиславом Коноваловым)

 Память 
 Памяти Динары Асановой посвящён фильм «Соблазн».

Документальные фильмы и передачи
  — Мастера искусств. Динара Асанова
  — Товарищи
  — До 16 и старше (сюжет)  — Очень вас всех люблю (реж. Игорь Алимпиев)
  — Динара (реж. Виктор Титов)
  — Памяти Динары Асановой (реж. Олег Смышляев)
  — До 16 и старше… (сюжет)  — Кинорежиссёр. Профессия и судьба. Динара Асанова
  — Как уходили кумиры. Динара Асанова
  — У меня нет времени говорить неправду. Динара Асанова
  — Истории и легенды Ленфильма. Пацаны

 Награды и премии 
 Государственная премия СССР (1985 — посмертно'' — за фильм «Пацаны», 1983).
 Премия Ленинского комсомола (1977 — за фильм «Ключ без права передачи», 1976).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).
 Фильм Динары Асановой «Милый, дорогой, любимый, единственный…» участвовал в конкурсе «Особый взгляд» МКФ в Каннах в 1985 г.

Семья 
Сестра — Клара Асанова.

Супруг — художник-мистик Николай Юдин (1939—2008).

Сын — Владимир (Анвар) Асанов (род. 2 сентября 1971), актёр.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Женщины-режиссёры
Персоналии:Ленфильм
Умершие от остановки сердца
Похороненные на Ала-Арчинском кладбище